Xok steht für:
 Xok, Statthalter in Palenque (711–721)

xok steht für:
 Xokleng (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Abkürzung